Ранко — місто у Італії.
 Ранко — озеро у Чилі.
 Ранко — провінція у Чилі.
 Ранко — японський поет (1726―1798).